El término El cuervo puede referirse a:

 “El Cuervo”, apodo de Manel Silvestre (n. 1965), jugador y entrenador español de waterpolo;
 El Cuervo de Poe, banda mexicana de metal gótico alternativo.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes divisiones administrativas:
 El Cuervo de Sevilla, municipio de la provincia de Sevilla (España);
 El Cuervo, municipio de la provincia de Teruel (España).

Además, en cine y literatura, puede referirse a:
 El cuervo (título original: The Raven), poema de Edgar Allan Poe;
 El cuervo (título original: The Raven), película de terror, de 1935, inspirada en el poema de Poe;
 El cuervo (título original: The Raven), película de 1963, del género cómico y fantástico, dirigida por Roger Corman, e inspirada en el poema de Poe;
 El cuervo (título original: The Raven), película estadounidense de 2012, inspirada en el poema de Poe;
 El cuervo (título original: The Crow) y sus continuaciones, serie de películas realizadas a partir de 1994;
 El cuervo, obra de teatro de Alfonso Sastre.
 El cuervo, cuento de los Hermanos Grimm.

En México
 El Cuervo, un restaurante-bar-teatro en la Ciudad de México, convertido posteriormente en El Hijo del Cuervo.